Wattle Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Wattle Island (ö i Antarktis),

Australien 

 Wattle Island (ö i Australien), Victoria, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar